Oltre ogni limite (Flor de mayo), film diretto da Roberto Gavaldón (1959)
Oltre ogni limite (Extremities), film diretto da Robert M. Young (1986)
Oltre ogni limite (Losing Control), film diretto da Julie Jordan (1998)